Теко има више значења:

 Општина Теко (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теко (Теко, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику